Corcelles é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Champdor para a criação da nova comuna de Champdor-Corcelles

Demografia 
Em 2006 Corcelles apresentava uma população de 198 habitantes, distribuídos por 144 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain